Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой 2012 года — 5-й турнир Азиатского кубка вызова под эгидой ИИХФ, проходивший с 18 по 25 марта 2012 года в Дехрадуне, Индия. В турнире не принимала участие сборная Гонконга, прошлогодний победитель Кубка вызова. Сборная ОАЭ стала победителем и завоевала свой второй титул, одолев в финале сборную Таиланда в матче, закончившимся со счётом 3:0. Бронзовую медаль выиграла сборная Малайзии, победившая в матче за третье место сборную Кувейта — 5:3.

Лучшим бомбардиром кубка стал игрок сборной Малайзии Лок Банькинь, набравший 27 (16+11) очков за результативность. Лучшим вратарём турнира стал Халед Аль-Суваиди, сделавший четыре «сухих матча» и отразив все 49 бросков по своим воротам.

Сборная Индии в матче со сборной Макао одержала свою первую победу на международных турнирах. Победа со счётом 5:1 принесла сразу два достижения. Индийцы не только выиграли в первый раз в своей истории, но и забросили самое большое количество шайб в одной игре. Также этот выигрыш позволил сборной Индии выйти из группы в следующий раунд.

Групповой этап

Группа A 

Время местное (UTC+5:30).

Группа B 

Время местное (UTC+5:30).

Плей-офф

Квалификация плей-офф 

Время местное (UTC+5:30).

Полуфинал 

Время местное (UTC+5:30).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+5:30).

Финал 

Время местное (UTC+5:30).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Сонам Гурмет
  Мешал Аль-Айми
  Лёнг Чоньконг
  Лок Банькинь
  Ликит Неймван
  Чэнь Яньчжи
  Халед Аль-Суваиди

Примечания

Ссылки